Lunghin est un toponyme présent en Suisse dans le canton des Grisons. Il évoque :
 le piz Lunghin un sommet culminant à  d'altitude ;
 le lac de Lunghin un lac, source de l'Inn, affluent du Danube ; 
 le col du Lunghin, col situé à  d'altitude ;
 l'Eva dal Lunghin, un torrent coulant sur le versant ouest du col.